Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Generali Open Kitzbühel 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl belgický tenista David Goffin, který se před zahájením turnaje odhlásil.

Vítězem dvouhry se stal nasazený Philipp Kohlschreiber, jenž ve finále zdolal francouzského kvalifikanta Paula-Henriho Mathieua po třísetovém průběhu 2–6, 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
 Dominic Thiem (semifinále)
 Andreas Seppi (2. kolo, skreč)
 Fabio Fognini (čtvrtfinále)
 Martin Kližan (2. kolo)
 Juan Mónaco ''(1. kolo, skreč)
 Philipp Kohlschreiber (vítěz)
 Jiří Veselý (1. kolo)
 Albert Ramos-Viñolas (1. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Souza
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= G Melzer
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=LL
| RD1-team06= A Montañés
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= A Ramos-Viñolas
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= D Novak
| RD1-score11-1=62
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Bedene
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13=
| RD1-team13= S Giraldo
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= R Dutra Silva
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= J-L Struff
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16=| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=65
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= D Thiem
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=78
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= A Haider-Maurer
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=66
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= A Montañés
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= F Fognini
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= D Novak
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= S Giraldo
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= D Thiem
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=LL
| RD3-team02= A Montañés
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=2r
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= F Fognini
| RD3-score03-1=60
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=6
| RD3-team04=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2015
ATP World Tour 2015